Guija puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lathyrus cicera
 el nombre común de la planta Lathyrus sativus
 el nombre común de la planta Triticum aestivum: o
 el nombre común de la planta Vicia sativa.